Last Time steht für:

 Last Time (Fuel-Lied) (2000)
 Last Time (Trey-Songz-Lied) (2008)
 Last Time (Labrinth-Lied) (2012)

Siehe auch:
 The Last Time